Ай может означать:
 Ай — междометие в русском языке, существительное в некоторых других.

Топоним

Реки 
 Ай — река на Южном Урале, левый приток реки Уфа.
 Ай — река на Сахалине, впадает в Охотское море.

Населённые пункты 
 Ай — деревня, Мечетлинский район Башкортостана, относится к Алегазовскому сельсовету.
 Ай — посёлок при станции, Кусинский район, Челябинская область.
 Ай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Нарынского сельского округа.
 Ай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Мынбулакского сельского округа.
  — местечко в графстве Суффолк в восточной Англии.
 Наименование айнского села на Южном Сахалине (ныне село Советское), после передачи Южного Сахалина Японии село именовалось .

Железнодорожная станция 
 Ай — железнодорожная станция ЮУЖД, расположенная в одноимённом посёлке Кусинского района.

Люди 
 Ай — японское имя.
 Ай — китайские фамилии.
 Ай (Айле) — родоплеменное объединение у башкир.
 Ай, Айза-Лилуна Хамзатовна (род. 1984) — российская певица.
 Ай, Ихсан — турецкий актёр.
 Ай, Фатма (род. 1992) — турецкая гандболистка, играющая на позиции вратаря.

Религия 
 Ай (город) — библейский город, древнеханаанейская столица.
 Ай — бог-творец и громовержец предков многих тюрко-монгольских, финно-угорских и самодийских народов.

Символ 
 Ай — одна из букв китайского алфавита чжуинь.
 I, i [ай] — название девятой буквы английского алфавита, обозначающей также личное местоимение ().

См. также 
 Ай флай (I FLY) — российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в Москве.
 Ай-ай — млекопитающее из отряда полуобезьян.
 Ай-Лига — одна из двух профессиональных футбольных лиг Индии.